Nobelium (102No) je umělý prvek, v přírodě se nevyskytuje. Prvním objeveným izotopem (v jaderném spadu při testu jaderné bomby) byl v roce 1966 254No.

Je známo 17 izotopů nobelia, s nukleonovými čísly 248 až 264, nejstabilnější jsou 259No (poločas přeměny 58 minut), 255No (3,52 min) a 253No (1,62 min). Všechny ostatní mají poločasy pod 1 minutu. Byly také popsány 4 jaderné izomery tohoto prvku.

Seznam izotopů

Reference 

Nobelium
Nobelium